Magic Tour może odnosić się do:
 trasy koncertowej zespołu Queen
 trasy koncertowej Bruce'a Springsteena